Sarajewo – stolica Bośni i Hercegowiny
 Sarajevo – austriacko-czeski film z 2014 roku